Тазетдинов — фамилия; имеет женскую форму Тазетдинова.
 Тазетдинов, Идгай Борисович (1933—1979) — советский футболист, тренер.
 Тазетдинов, Минсеит Тимергалиевич (род. 1960) — советский и российский борец греко-римского стиля.
 Тазетдинов, Ринат Арифзянович (род. 1938) — советский и российский актёр.